Manchester City FC – de mannenvoetbalploeg uit Manchester
 Manchester City WFC – de vrouwenvoetbalploeg uit Manchester